Владимир Чумак:
 Чумак, Владимир Гавриилович (1935—1998) — советский кинооператор и режиссёр.
 Чумак, Владимир Семёнович (1926—1978) — Герой Советского Союза.